Ruppertshofen (Ilshofen)
Ruppertshofen (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Ruppertshofen (Württemberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg